Epidiaspis är ett släkte av insekter som beskrevs av Cockerell 1899. Epidiaspis ingår i familjen pansarsköldlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pansarsköldlöss
Epidiaspis